Наёмницы () — американский фильм 2014 года от The Asylum. В фильме снялись Кристанна Локен, Бриджитт Нильсен, Вивика А. Фокс, Синтия Ротрок, Зои Белл и другие известные американские актрисы. По традиции киностудии, фильм является мокбастером вышедшего позднее «Неудержимые 3».

Сюжет 
Во время визита в Казахстан была похищена дочь президента США. Для её спасения ЦРУ решило создать команду из женщин, отбывающих наказание в тюрьмах США, которым за участие в этой спецоперации будет дано полное помилование. Наёмницы освобождают похищенную из плена, но дальше всё идёт совсем не так, как было запланировано.

Отзывы 
Фильм получил в среднем весьма прохладные отзывы. Сайт Manly Movie оценил его в 3 балла из 10, заявив, что фильм держится исключительно благодаря отличной игре Зои Белл. Action Elite оценил фильм в два с половиной балла из пяти, полностью поддержав доводы Manly Movie. 3,7 балла из 10 картина получила на IMDb.

В ролях 
 Бриджитт Нильсен — Ульрика
 Синтия Ротрок — Мона Кендэлл, ЦРУ
  — Мэй-Линь Фон эксперт по взрывчатке, пилот
 Кристанна Локен — Кэт Морган бывший морской котик, снайпер
 Зои Белл — Кассандра Клей
 Вивика А. Фокс — бывший агент ЦРУ
 Тиффани Панилансон — Элис, похищенная дочь президента США
 Тим Эбелл — Григорий Бабишков, жестокий наёмник, правая рука Ульрики
 Джералд Уэбб — Бобби
  — Лекси
  — Веббер
 Морган Бенуа — Штефан
 Алисия Вигил — Кристина
 Скотт Томас Рейнольдс — агент Рейнольд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 

Фильмы на английском языке
Фильмы The Asylum
Фильмы-боевики США
Фильмы о Лос-Анджелесе
Фильмы о Казахстане